Dobrava je lahko ime več naselij:

v Sloveniji 

 Dobrava - Občina Izola
 Dobrava - Občina Križevci
 Dobrava - Občina Ormož
 Dobrava - Občina Radeče
 Dobrava - Občina Radlje ob Dravi
 Dobrava - Občina Trebnje
 Dobrava ob Krki - Občina Krško
 Dobrava pod Rako - Občina Krško
 Dobrava - del naselja Litija
Dobrava pri Črnučah, naselje v ČS Črnuče, Ljubljana
 Dobrava pri Konjicah - Občina Slovenske Konjice
 Dobrava pri Kostanjevici - Občina Kostanjevica na Krki
 Dobrava pri Stični - Občina Ivančna Gorica
 Dobrava pri Škocjanu - Občina Škocjan
 Blejska Dobrava - Občina Jesenice
 Dolenja Dobrava (2 naselji)
 Gorenja Dobrava (2 naselji)
 Komendska Dobrava - Občina Komenda
 (Nova) Dobrava - del Zreč
 Spodnja Dobrava (2 naselji)
 Srednja Dobrava - Občina Radovljica
 Zgornja Dobrava (2 naselji)

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Dobrava, nem. Mitterwald, mesto Beljak
 Dobrava, v Borovljah, nem. Dobrowa, mestna občina Borovlje
 Dobrava, pri Dobrli vasi, nem. Hart,  občina Dobrla vas
 Dobrava, pri Gospe Sveti, nem. Hart, tržna občina Gospa Sveta
 Dobrava, pri Vogrčah, nem. Dobrowa, mestna občina Pliberk
 Dobrava, pri Pokrčah, nem. Dobrava, tržna občina Pokrče
 Dobrava, pri Rudi, nem. Dobrowa, občina Ruda
 Dobrava, pri Žvabeku, nem. Hart, tržna občina Suha
 Dobrava, pri Šmarjeti v Rožu, nem. Dobrowa, občina Šmarjeta v Rožu
 Dobrava, pri Brdu pri Šmohorju, nem. Eggforst, mestna občina Šmohor-Preseško jezero
 Dobrava, pri Vovbrah, nem. Dobrowa, mestna občina Velikovec
 Dobrava, pri Žitari vasi, nem. Hart, občina Žitara vas

Drugo 

 Dobrava - nižinski gozd v Občini Brežice ob reki Savi severno od Brežic (površina ok. 14 kv. km)
 gozd Dobrava v Podjuni na avstrijskem Koroškem
 terasa Dobrava - Radeče
 Dobrava, Gameljščica - potok, eden od povirnih krakov Gameljščice
 hotel Dobrava z zdraviliškim kompleksom v Zrečah
 glej tudi toponime: Dobravica, Dobrova, Dobrovlje, Dobrovnik

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška